У 2021 році проходить тринадцятий сезон Світової серії з тріатлону. Перше змагання стартувало 15 травня в Йокогамі.

Загальна інформація

Йокогама

Чоловіки

Жінки

Лідс

Чоловіки

Жінки

Токіо 
Результати Олімпіади в Токіо йшли до заліку Світової серії. Бали нараховувалися як і на інших етапах чемпіонату:
 Тріатлон на літніх Олімпійських іграх 2020 — чоловіки
 Тріатлон на літніх Олімпійських іграх 2020 — жінки

Чоловіки

Жінки

Монреаль

Чоловіки

Жінки

Естафета 
Дистанція: плавання — 300 метрів, велоперегони — 6,6 кілометрів, біг — 1,9 км.

Едмонтон

Чоловіки

Жінки

Молодіжний чемпіонат світу

Юнаки

Дівчата

Загальний залік

Чоловіки

Жінки

Примітки

Джерела 
 

Тріатлон
Спортивні події 2021